

Astronomia 
 O4 – sottoclasse della
classificazione stellare

Strade 
 O 4 – autostrada turca, Istanbul-Ankara